Guillaume Couture ist der Name folgender Personen:

* Guillaume Couture (Siedler) (1618–1701), französischer Entdecker, Siedler und Diplomat 
 Guillaume Couture (Musiker) (1851–1915), kanadischer Musiker, Komponist und Musikpädagoge
 Guillaume-Martin Couture (1732–1799), französischer Architekt